Pace kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Pacé, Orne, Normandie, Département de l'Orne, 
 Pacé, Ille-et-Vilaine, departementet Ille-et-Vilaine i regionen Bretagne,

Indonesien 

 Kecamatan Pace, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Pace, administrativ by, Jawa Timur,

USA 

 Pace, Florida, ort, Santa Rosa County, 
 Pace, Mississippi, ort, Bolivar County, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar